Българската певица Румяна е активен изпълнител от 1994 до 1999 г. от каталога на музикална компания „Милена рекърдс“. В дискографията си има издадени 7 студийни албума, 1 компилация и 32 видеоклипа. Певицата загива в автомобилна катастрофа на 30 юли 1999 г. Последният ѝ албум е издаден посмъртно.

Албуми

Студийни албуми 
Списък със студийни албуми

Компилации 
Списък с компилации

Песни извън албум 
 Хей, момиче малко (1995)
 Семейно на море (дует с Михаил Йончев) (1997)
 Аз и ти (дует със Стефан Митров) (1998)

Видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Румяна в официалния ѝ уебсайт
 Дискография на Румяна във Vmusic

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители